David Green peut désigner :
  (1948-), un réalisateur de cinéma britannique ;
 David Green (1953-), un joueur américain de football canadien ;
 David Green (1960-), un cavalier australien de concours complet d'équitation ;
 David Gordon Green (1975-), un réalisateur américain ;
 Dave Green (1983-), un réalisateur américain.